6. etape af Tour of Scandinavia 2022 var en 153,4 km lang , som blev kørt den 14. august 2022 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

06